Jiujiang bezeichnet:

 Jiujiang (九江市), bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiujiang (Kreis) (九江县), ehemaliger Kreis der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiujiang (Wuhu) (鸠江区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiujiang (Nanhai) (九江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhai der bezirksfreien Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiujiang (Songtao) (九江乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Songtao der bezirksfreien Stadt Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jiujiang (Shuangliu) (九江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangliu der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan